Augereau ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Augereau (1485–1534), französischer Typograph und Schriftschneider
 Charles Pierre François Augereau (1757–1816), Marschall von Frankreich
 Fernand Augereau (1882–1958), französischer Radrennfahrer
 Jean-Pierre Augereau (1772–1836), französischer General